Seleukija (iz grč. Σελεύκεια) ili Seleucija (iz lat. Seleucia) može se odnositi na sljedeće starovjekovne gradove:
 Seleukija na Tigrisu, seleukidska prijestolnica osnovana 305. pr. Kr. koja je za vrijeme sasanidske vladavine srasla s Ktezifontom, danas arheološko nalazište (Babil, Irak)
 Seleukija (Pamfilija), grad u Pamfiliji na sredozemnoj obali; danas ruševine 1 km od sela Bucakşeyhler (Antalya, Turska)
 Seleukija na Kalikadnosu, grad na rijeci Kalikadnos nedaleko od sredozemne obale, kroz antiku poznat i kao Seleukija Kilikija, Seleukija Izaurija i Seleukija Trakeja; danas Silifke (Mersin, Turska)
 Seleukija Pijerija, grad pokraj ušća Oronta koji je služio kao luka obližnjoj Antiohiji; ostaci pokraj Samandağa (Hatay, Turska)
 Seleukija na Zeugmi, prema Polibijevoj Povijesti (V. 43.) i Apijanovim Mitridatovim ratovima (CXIV.) utvrda nad gradom Zeugma (Gaziantep, Turska)
 Seleukija na Meandaru, kratkotrajno ime za karijski grad Tral na rijeci Meandar; danas Aydın (Turska)
 Seleukija Sidera, grad u Pizidiji; kasnije prema rimskom caru Klaudiju nazvana Klaudijoseleucija; danas arh. nalazište 15 km sjeverno od Eğirdira (Isparta, Turska)
 Seleukija na Piramu, grad na rijeci Piram oko 20 km istočno od Antiohije, kasnije poznat i kao Mopsuestija ili Mamistra (Adana, Turska)
 Seleukija na Belu, grad na rijeci Oront, nekoliko kilometara zapadno od Apameje; kasnije poznat i kao Seleukopolis (danas na istoku Hame, Sirija)
 Seleukija u Margijani, kratkotrajno helenističko ime za drevni iranski Marv u Margijani, ranije i Aleksandrija u Margijani odnosno kasnije Antiohija u Margijani (danas arh. nalazište u jugoistočnom Turkmenistanu)

Neidentificirani:
 Seleukija u Elamu, prema Strabonovoj Geografiji (XVI. 1. 18.) i Plinijevom Prirodoslovlju (VI. 31.) elamski grad uz rijeku Hedifont; stariji autori poput H. C. Hamiltona i W. Falconera rijeku povezuju s Džarahi u Huzestanu (Iran); prema R. Talbertu moguće i obližnja Suza na Dezu ili manje vjerojatno arh. nalazište Taht-e Nešin kod Firuzabada
 Seleukija na Eufratu, spominje se na nekoliko klinopisa iz helenističkog razdoblja i uglavnom se povezuje sa Zeugmom na temelju kronika Ptolemeja III., no s obzirom na to da je ostali spominju u kontekstu kraljevskog kanala precizna identifikacija je nemoguća; prema J. Lenderingu moguće i sama Seleukija na Tigrisu
 Seleukija (Galileja), prema Životu (CLXXXV.) i Židovskim ratovima (CIII.) Josipa Flavija, helenistička kolonija uz jezero Merom u Galileji, pretpostavke su da se radi o preimenovanoj Abili (sjeverni Izrael) ili Gadari (sjeverozapadni Jordan)

Ostalo:
 Seleukija (tema), jedna od temi (vojno-upravnih jedinica) Bizanta od 10. do 12. stoljeća
 Babilon, Stjepan Bizantinac u svojim geo. leksikonima iz 6. stoljeća pogrešno poistovjećuje ovaj grad sa Seleukijom

Izvori